Yana steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Jana (Vorname) #Yana
 Yana (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Yana-Sprache, eine Hoka-Sprache
 Yana (Framework), ein Framework zur Entwicklung von Webanwendungen

Yana ist der Familienname folgender Personen:
 Jesús Yana (* 1992), peruanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 IANA
 Jana